Мошенниково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Юровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 24 км, до центра муниципального образования Юрово — 4,3 км. Ближайшие населённые пункты — Коротыгино, Андраково, Шумлево, Шнякино.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района